Puchar Świata w boksie 1990 (Bombaj) − 6. edycja bokserskiego pucharu świata. W Pucharze świata rozgrywanym od 1979 r. rywalizują zawodnicy z całego świata. W Bombaju zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wagowych. W 1990 puchar świata odbywał się trzykrotnie, również w Hawanie oraz w Dublinie, gdzie również zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wagowych. W odróżnieniu od mistrzostw świata, w pucharze świata przegrani w pojedynkach półfinałowych walczyli między sobą o brązowy medal.

Drabinka finałowa

Kategoria papierowa

Kategoria kogucia

Kategoria lekkośrednia

Kategoria super-ciężka

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Wyniki turnieju

1990
1990 w boksie
1990 w Azji
Indie w XX wieku
Boks w Indiach
Sport w Mumbaju